Michel Peiry
Lucienne Peiry